Педрегер ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Марина-Альта. Занимает площадь 29,57 км². Население — 6857 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 88 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Pedreguer
 Índice estadístico municipal de Pedreguer
 Datos y cifras de los municipios de la Provincia de Alicante
 Pedreguer en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Condiciones meteorológicas de Pedreguer
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 Web oficial de las Fiestas de Pedreguer
 Policia Local de Pedreguer

Муниципалитеты Аликанте